Saison in Salzburg ist
 der Titel einer Operette von Fred Raymond aus dem Jahre 1938, siehe Saison in Salzburg (Operette);
 der Titel eines Films aus dem Jahr 1952 nach Motiven der gleichnamigen Operette, siehe Saison in Salzburg (1952);
 der Titel einer Verfilmung der gleichnamigen Operette aus dem Jahr 1961 von Franz Josef Gottlieb, siehe Saison in Salzburg (1961);
 ein Fernsehfilm von Wolfgang Schleif, siehe Saison in Salzburg (1966).